Nagi es un personaje ficticio de la serie de anime de Tenchi Muyō!.

Su personaje solo aparece en la primera serie de televisión El Universo de Tenchi. Nagi es una cazadora que se encuentra obsesionada en cazar a la fugitiva pirata espacial Ryōko. Similar a Ryōko, Nagi tiene el cabello de color azul claro y cono largas orejas, suponiéndose que ambas son de la misma especie.

Sin embargo, Nagi, no tiene poderes, pero sí una espada que posee energía, lo cual sumado a sus habilidades de combate, hacen una rival difícil de vencer. 

Al final de la serie, ella deja pasar una oportunidad de pelear con Ryōko, debido a que Ryōko fue herida de gravedad luego de pelear contra Kagato. Ella decide ayudar al grupo contra la flota de Jurai porque no quería que nadie más, excepto ella, le ganara a Ryōko en una batalla.

Ella tiene su propio cabbit, que le sirve como nave espacial. Además, Ken-Ōki (su cabbit), es macho, y se enamora de Ryō-Ōki

Es interpretada por Mizue Ōtsuka.

Referencias 

Personajes de Tenchi Muyo!